Le FS-24 Phoenix  est le premier planeur construit en composite résine/fibre de verre. L'étude a été menée par Richard Eppler et Hermann Nägele au sein de l'Akaflieg de Stuttgart sous le nom de FS-24. Le prototype se posait sur un patin et avait un empennage classique. Il a fait son premier vol en 1957. La firme Bölwow a ensuite produit 8 planeurs Phoenix T avec un train rentrant et un empennage en T.

Conception et développement 
Les profils laminaires, pour être efficaces, demandent un respect du profil calculé difficile à obtenir par une fabrication traditionnelle en bois et toile. L’avènement des matériaux composites a permis de contourner cet écueil au prix d'une révision totale des méthodes de construction.

Références 

Modèle de planeur
Avion construit en Allemagne